Prouvost ist der Familienname folgender Personen:

 Laure Prouvost (* 1978), französische Filmemacherin und Künstlerin
 Pierre Prouvost (1931–2013), französischer Politiker